Яблан — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Яблане проживало 1368 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 сербы — 305
 хорваты — 562
 югославы — ?
 другие — 61
1981 год:
 сербы — 386
 хорваты — 580
 югославы — 92
 другие — 65
1991 год:
 сербы — 630
 хорваты — 597
 югославы — 60
 другие — 80
 мусульмане — 1

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской